Calaf puede referirse a:

Calaf, un pueblo de la provincia de Barcelona, en Cataluña, España.
Calaf, empresa chilena de golosinas.
Calaf, personaje de la ópera Turandot.